Формула Торричелли в кинематике устанавливает связь между конечной скоростью тела , движущегося прямолинейно с постоянным ускорением, и его начальной скоростью , величиной ускорения  и пройденным путём :
 
Формула удобна тем, что не требует явного вычисления времени движения.

Получена Эванджелиста Торричелли.

Вывод 
Имеем формулу для зависимости скорости от времени:
 
Возводя в квадрат обе части уравнения, получим:
 
Величина  фигурирует в формуле, связывающей пройденный телом путь, время, ускорение и начальную скорость. Эта величина может быть выражена через остальные:
 
 
 
Подставляя это выражение в нашу начальную формулу, получим:
 
 
 
 

Кинематика
Физические законы и уравнения
Торричелли кинематика